Microtus sachalinensis és una espècie de talpó que es troba a Rússia.

Referències

Enllaços externs 

  

Sachalinensis